DeKalb County  ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 DeKalb County (Alabama)
 DeKalb County (Georgia)
 DeKalb County (Illinois)
 DeKalb County (Indiana)
 DeKalb County (Missouri)
 DeKalb County (Tennessee)